Dobiasch ist der Familienname folgender Personen:

 Bernd Dobiasch (* 1957), ehemaliger deutscher Fußballspieler
 Olga Antonowna Dobiasch-Roschdestwenskaja (1874–1939), russische Historikerin, Mediävistin und Hochschullehrerin